El nombre de Pablo Iglesias puede hacer referencia a: 
 Pablo Iglesias González (1792-1825), militar y político español, liberal, ejecutado por sublevarse contra el absolutismo de Fernando VII;
 Pablo Iglesias Posse (1850-1925), político español, fundador del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT);
 Pablo Iglesias Simón (n. 1977), director de escena, dramaturgo, investigador, diseñador de sonido y docente español;
 Pablo Iglesias Turrión (n. 1978), político y politólogo español, miembro de Podemos.